O Festival Internacional de Pesca (FIP), é um festival de pesca esportiva realizado anualmente no município brasileiro de Cáceres. O evento, que começou em 1980, entrou para o Guinnes Book of Records (Livro dos Records) em 1992.

A cidade de Cáceres, que realiza todo ano o FIP, ficou conhecida como "Princesinha do Paraguai" (devido ao Rio Paraguai, onde acontece todos os tipos de pesca e competições embarcadas e ribeirinhas da cidade).

Ligações externas
 Site oficial 

Cáceres (Mato Grosso)
Festivais do Brasil
Turismo em Mato Grosso